Niella puede referirse a:
 Niella, especie de la familia de las cariofiláceas.
 Niella Belbo, localidad y comuna italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia.
 Niella Tanaro, localidad y comuna italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia.